Giarola, frazione di Ligonchio
Giarola, frazione di Menconico
Corte di Giarola, edificio storico di Collecchio

Pagine correlate 

Giarole